BTJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto BLANG BINTANG, Banda Aceh, Indonesia
 btj – codice ISO 639-3 della lingua malese bacanese